Down to My Last Bad Habit — четырнадцатый студийный альбом американского кантри-певца Винса Гилла, изданный 12 февраля 2016 года на лейбле MCA Nashville. Диск достиг четвёртого места в американском кантри-чарте Top Country Albums

История 
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий (Allmusic, American Songwriter, Rolling Stone).

Альбом дебютировал на четвёртом месте американского кантри-чарта Top Country Albums с тиражом 17,000 копий. Это 15-е появление дисков певца в лучшей десятке top 10 этого чарта. Во вторую неделю тираж составил ещё 7,500 копий. К марту 2017 года тираж альбома составил 81,600 копий в США.

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 

Кантри-альбомы
Альбомы MCA Records
Альбомы Винса Гилла